APT steht für:
 Advanced Packaging Tool, Paket-Management-Software für verschiedene Linux-Distributionen
 Advanced Passenger Train, Hochgeschwindigkeitsprototypenzüge mit Neigetechnik der British Rail
 Advanced Persistent Threat, fortgeschrittene, andauernde Bedrohung für Informations- und Kommunikationstechnik
 Advanced Polymer Technology, Polyurethan-Produzenten für verschiedene Sportbodensysteme
 Almost Plain Text, eine Auszeichnungssprache
 Ammonium paratungstate, eine Handelsform von Wolfram
 Annotation Processing Tool, ein Werkzeug in der Java-Programmierung zur Verarbeitung von Annotationen, siehe Annotation (Java)
 Arbitragepreistheorie, eine Methode zur Bestimmung der Eigenkapitalkosten
 Association pour la prévention de la torture, eine Uno-nahe Vereinigung zur Verhinderung von Folter
 Atom Probe Tomography, ein materialphysikalisches Untersuchungsverfahren, siehe Atomsonde
 Attached Proton Test, ein Verfahren bei der Kernspinresonanzspektroskopie um C-Atome mit unterschiedlicher Anzahl direkt gebundener H-Atome sichtbar zu machen
 Austrian Power Trading AG, siehe Verbund AG
 Automatic Picture Transmission, ein Verfahren zur Übertragung analoger Bilder von Wettersatelliten
 Automatically Programmed Tools, eine Programmiersprache für die Steuerung von NC-Werkzeugmaschinen

Apt steht für:
 Apt, französische Stadt im Département Vaucluse, Hauptstadt des
 Arrondissements Apt
 Apt Records, ein amerikanisches Plattenlabel
 Aptium, ein Zeitintervall der Erdgeschichte

Apt ist der Familienname folgender Personen:
 Jerome Apt (* 1949), US-amerikanischer Physiker und Astronaut
 Max Apt (1869–1957), deutscher Wirtschaftsanwalt
 Ruth Apt (* 1953), uruguayische Schwimmerin
 Solomon Konstantinowitsch Apt (1921–2010), russischer Übersetzer
 Ulrich Apt der Ältere (* um 1460; † 1532), deutscher Maler
 Ulrich Apt der Jüngere (Anfang des 16. Jahrhunderts), deutscher Maler

Siehe auch:

 Titularbistum Apt
 Abt (Begriffsklärung)
 

APT